Yeni Hayat bezeichnet:

 Yeni Hayat (Ort), einen Ort in der Türkei
 Yeni Hayat, den türkischen Originaltitel eines Romans von Orhan Pamuk, siehe Das neue Leben (Roman)
 Yeni Hayat (Zeitung), eine kurzlebige Nachfolgezeitung der türkischen Zeitungen Zaman bzw. Meydan